Joseph Joubert kan syfta på:

* Joseph Joubert (1640–1719), fransk jesuit, klassisk filolog, romanist och lexikograf
 Joseph Joubert (1754–1824), fransk moralist och essäist
 Joseph Joubert (1878–1963), fransk präst och organist